Alexandre Weill (1811-1899), journaliste et écrivain français ;
Alexandre Weill (1834-1906), banquier et philanthrope français.